

Patronyme 

 Alain Vasseur (né en 1948), coureur cycliste français ;
 Cédric Vasseur (né en 1970), coureur cycliste français ;
 Didier Vasseur (1946-2002), compositeur français de musique de film ;
 Didier Vasseur alias Tronchet (né en 1958), auteur français de bandes dessinées ;
 Emmanuel Vasseur (né en 1976), footballeur français ;
 Flore Vasseur (née en 1973), écrivain française ;
 Frédéric Vasseur (né en 1968), ingénieur et directeur d'écurie de sports mécaniques ;
 Gaston Vasseur (1904-1971), écrivain et linguiste français ;
 Gaston-Casimir Vasseur (1855-1915), géologue, archéologue et paléontologue français ;
 Georges Louis Vasseur (1807-1851), homme politique français ;
 Isabelle Vasseur (née en 1959), femme politique française ;
 Jacques Vasseur (1920-2009), auxiliaire français de la Gestapo, condamné pour collaboration ;
 Jean-Marc Vasseur (né en 1946), scénariste et musicien franco-américain ;
 Jean-Luc Vasseur (né en 1969), footballeur français ;
 Jean-Philippe Vasseur (1946-2022), altiste français ;
 Léon Vasseur (1844-1917), compositeur, organiste et chef d'orchestre français ;
 Louis Vasseur (1885-1968), haltérophile français ;
 Nathalie Vasseur (né en 1965), athlète française ;
 Paul Vasseur (1884-1971), nageur et joueur de water-polo français ;
  ;
 Sylvain Vasseur (né en 1946), coureur cycliste français ;
 Véronique Vasseur (née en 1951), médecin et femme politique française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français